

Presentación previa 
El ruso Teimuraz Gabashvili fue el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.

El georgiano Nikoloz Basilashvili ganó el título, derrotando al estadounidense Chase Buchanan en la final, 7–62, 6–2.

Cabezas de serie 

  Alexander Kudryavtsev (Cuartos de final)
  Filip Peliwo (Primera ronda, retiro)
  Konstantin Kravchuk (Segunda ronda)
  Yasutaka Uchiyama (Cuartos de final)

<li>  Chase Buchanan (FINAL)
<li>  Liang-chi Huang (Primera ronda)
<li>  Shuichi Sekiguchi (Primera ronda)
<li>  Pedja Krstin (Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Qarshi 2014